Jalgaon (district), een district van de Indiase staat Maharashtra
 Jalgaon (hoofdstad), de hoofdplaats van het Indiase district Jalgaon
 Jalgaon (Ratnagiri), een census town van het Indiase district Ratnagiri
 Jalgaon (Buldhana), een nagar panchayat (plaats) van het Indiase district Buldhana